Rougemont är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Rougemont ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rougemont är huvudsakligen platt, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Collines Montérégiennes,  meter över havet,  km norr om Rougemont. Närmaste större samhälle är Chambly,  km väster om Rougemont.

Trakten runt Rougemont består till största delen av jordbruksmark. Runt Rougemont är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Rougemont (lungsod sa Canada, Québec, Montérégie, lat 45,43, long -73,05)